Salmanaser I
 Salmanaser II
 Salmanaser III
 Salmanaser IV
 Salmanaser V

Desambiguação
Desambiguações de antropônimos